Daurio ist der Familienname folgender Personen:
 Beverley Daurio (* 1953), kanadische Schriftstellerin
 Ken Daurio, US-amerikanischer Drehbuchautor